John Gamble ist der Name folgender Personen:

* John Gamble (Komponist) (vor 1641–1687), britischer Komponist
 John Gamble (Baseballspieler) (* 1948), US-amerikanischer Baseballspieler
 John A. Gamble (1933–2009), kanadischer Politiker
 John Rankin Gamble (1848–1891), US-amerikanischer Politiker (South Dakota)